Boenke ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Boenke (1913–1944), deutsche Arbeiterin und Kritikerin des nationalsozialistischen Regimes
 Michael Boenke (* 1958), deutscher Autor